Пласту́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Пластунская улица — улица в Севастополе.
 Пластунская улица — улица в Сочи